Dans la mythologie grecque, Céléno ou Célaéno peut désigner :
 Céléno, une des sept Pléiades dans la mythologie grecque ;
 Céléno, une des harpies (confondue avec Podarge).
 Par analogie avec la première, Céléno est aussi le nom d'une étoile de l'amas des Pléiades.

Notes et références 

Homonymie mythologique